Seefin ist der Name mehrere Berge in Irland

 Seefin (Comeragh Mountains) (726 m), ein Berg im County Waterford
 Seefin (Wicklow Mountains) (621 m), ein Berg ungefähr 10 km von Blessington
 Seefin (Ballyhoura Mountains) (528 m), ein Hügel im County Limerick
 Seefin (County Kerry) (493 m), ein Hügel im  Glenbeigh Horseshoe Gebiet von County Kerry
 Seefin (Boggeragh Mountains) (491 m), ein Hügel im County Cork
 Seefin (Sheep’s Head) (345 m), ein Hügel auf der Halbinsel Sheep’s Head, County Cork

sowie
 Seefin (County Cavan), ein Townland in County Cavan, nahe Lough Acurry zwischen Cavan und Bailieborough

und Namensteil von:
 Passage Tomb von Seefin, Megalithanlage südwestlich von Dublin, Irland
 Portal Tomb von Seefin Megalithanlage im County Galway